43993 Mariola – asteroide
Mariola (salume) – insaccato suino e presidio Slow Food